Joshua Jackson (né en 1978), acteur canadien ;
 Josh Jackson (né en 1980), joueur canadien de rugby à XV ;
 Josh Jackson (né en 1991), joueur australien de rugby à XIII ;
 Josh Jackson (né en 1997), joueur américain de basket-ball.